Văratec  ist der Name  

 einer Gemeinde im Kreis Neamț (Rumänien), siehe Văratec (Neamț)
 eines eingemeindeten Ortes der Stadt Salcea im Kreis Suceava (Rumänien), siehe Văratec (Suceava)
 des Klosters Văratec im Nordosten von Rumänien